{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| VI Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 46
|-
| Deelnemende atleten
| 6000
|-
| Evenementen
| 18 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 13 september, 1995
|-
| Sluitingsceremonie
| 23 september, 1995
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De zesde Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 13 september 1995 tot 23 september 1995, in Harare, Zimbabwe. 46 landen namen deel aan deze Spelen.

De Afrikaanse Spelen groeiden uit tot een bijzonder groot evenement met niet minder dan 6000 deelnemende atleten. Juan Antonio Samaranch riep dan ook op om de Afrikaanse Spelen niet uit te laten groeien tot kleine Olympische Spelen aangezien de kosten om ze te organiseren anders te hoog zouden uitvallen.

Zuid-Afrika nam voor het eerst deel aan de Afrikaanse Spelen, nadat ze hun apartheid-politiek opgaven. Op de sluitingsceremonie werd de fakkel ook doorgegeven aan Johannesburg waar de Afrikaanse Spelen in 1999 zouden plaatsvinden.

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1995
Sportevenement in Zimbabwe
 1995
Sport in Harare